Slovo barchan má více významů:

 barchan – srpovitá duna
 barchan (barkán, barchát, barchent) čili barchet je bavlněná tkanina
 Barchan – zaniklý rybník ze soustavy Boleveckých rybníků
 Barchan (slavnost) – jedna z nejstarších historických slavností ve střední Evropě (Jemnice)